Pétoubastis est le nom de deux pharaons de la Troisième Période intermédiaire égyptienne :

  ()
  ()

ainsi que celui d'un usurpateur :

  ()

C'est également le nom de Pétoubastis, surveillant de la Haute-Égypte, intendant en chef de l'épouse du Dieu Amon à la .

Index égyptologique
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité
Nom théophore